Shoppingvagn kan syfta på:

 Shoppingvagn – en vagn som finns i snabbköp, se kundvagn
 Shoppingvagn – en typ av tvåhjulig väska med handtag, se shoppingkärra